Foxy peut faire référence à : 

 Foxy le renard argenté, un personnage de la saga CP9 (manga One Piece)
 Foxy, un personnage de cartoon (1931) de la série Merrie Melodies
 Foxy Lady, chanson de Jimi Hendrix écrite en 1967, de son album Are You Experienced 
 Foxy Brown, un film écrit et réalisé par Jack Hill en 1974

Foxy, le Renard du jeu vidéo Five Nights at Freddy's